Chenier oder Chénier ist der Familienname folgender Personen:

 André Chénier (1762–1794), französischer Schriftsteller, Bruder von Marie-Joseph Chénier; zugleich auch Titelfigur der Oper „Andrea Chénier“ von Umberto Giordano
 C. J. Chenier (* 1957), US-amerikanischer Zydeco-Musiker
 Clifton Chenier (1925–1987), US-amerikanischer Bluesmusiker
 George Chenier (1907–1970), kanadischer Snooker- und Poolbillardspieler
 Marie-Joseph Chénier (1764–1811), französischer Dichter; Bruder von André Chénier
 Roscoe Chenier (1941–2013), Sänger und Gitarrist im Bereich des Blues und des Rhythm & Blues